34-й Каннский кинофестиваль 1981 года, проходивший с 13 по 27 мая в Каннах, Франция.

Жюри 
 Жак Дере, кинорежиссёр () — председатель
 Эллен Бёрстин, актриса ()
 Жан-Клод Каррьер, сценарист ()
 Робер Шазаль, кинокритик ()
 Аттилио Д’Онофрио, продюсер ()
 Кристиан Дефайе, журналист ()
 Карлус Диегис, кинорежиссёр ()
 Антонио Гала, писатель ()
 Андрей Петров, композитор ()
 Дуглас Слоком, оператор ()

Фильмы в конкурсной программе

Особый взгляд 
 Свидетель
 Тысяча маленьких поцелуев
 Ну и черт с ним!
 Я тебя люблю
 Большое ночное купание
 Кто там поёт
 Да будет свет
 Воспоминания выжившей
 Любят только раз
 Arising from the Surface
 Un moment de bonheur
 Cerromaior
 Dios los cría...
 Mur murs

Фильмы вне конкурсной программы 
 Кровавая свадьба
 От Мао до Моцарта: Исаак Стэрн в Китае
 Руки вверх!
 Жимолость
 Ангел с улицы
 Почтальон всегда звонит дважды
 Это Элвис
 Три брата
 Anima – Symphonie phantastique
 Da nao tian gong
 Ku nao ren de xiao
 La Mouche (известная как A Légy или The Fly)

Короткометражные фильмы 
Вечный двигатель
Крыса
Равновесие
Дискжокей
Король и гном
Alephah
André Derain, thèmes et variations
Dilemma
Manövergäste
Maskirani razbojnik
Ne me parlez plus jamais d'amour
Trcanje
Zea

Награды 
 Золотая пальмовая ветвь: Человек из железа, режиссёр Анджей Вайда
 Гран-при: На расстоянии световых лет, режиссёр Ален Таннер
 Приз за лучшую мужскую роль: Уго Тоньяцци — Трагедия смешного человека
 Приз за лучшую женскую роль: Изабель Аджани — Квартет и Одержимая
 Лучший актёр второго плана: Иэн Холм — Огненные колесницы
 Лучшая актриса второго плана: Елена Соловей — Факт
 Приз за лучший сценарий: Иштван Сабо — Мефисто
 Приз за художественный вклад: Экскалибур
 Технический гран-при: Болеро
 Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: Вечный двигатель, режиссёр Бела Вайда
 Приз жюри за короткометражный фильм:
 Крыса
 Zea
 Золотая камера: Десперадо-Сити
 Приз молодёжного кино:
 Взгляды и улыбки
 Снег
 Премия «Шанс Каннского кинофестиваля»: Prends 10000 balles et casse-toi
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
 Малу
 Мефисто
 Приз экуменического (христианского) жюри: Человек из железа
 Приз экуменического (христианского) жюри — особое упоминание:
 Огненные колесницы
 Взгляды и улыбки

Ссылки 
34-й Канский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 1981 года в Базе IMDB 
Каннский кинофестиваль 1981 года

Каннский кинофестиваль
Май 1981 года
1981 год во Франции
Кинофестивали 1981 года